Mignon (Alabama), een plaats in de VS

Uitvoerende kunst 
Mignon Mignon, een nummer van René la Taupe
Mignon (opera), een opera van Ambroise Thomas

Organisaties, merken en typen 
Mignon (chocolade), een chocolademerk
Mignon (drogist), een voormalige drogisterij
Mignon (kledingzaak), een winkel in damesmode
Mignon (Brussel), een historisch Belgisch motorfietsmerk
Mignon (Modena), een historisch Italiaans motorfietsmerk
Mignon (schrijfmachine), een type schrijfmachine
Mignon (batterijformaat), AA of penlite, een batterijformaat

Namen, personen en personages 
Mignon (achternaam), een Franse achternaam
Mignon (voornaam), een jongensnaam
Abraham Mignon, een Nederlandse schilder
Herman Mignon, een Belgische atleet
Mignon, een personage uit "Wilhelm Meisters Lehrjahre" van Johann Wolfgang von Goethe

Zie ook 
 Mignonnette (doorverwijspagina)